Dominique Lefèvre, Dominique Lefèbvre ou Dominique Lefebvre peut désigner :
 Dominique Lefèvre (?-1812), un danseur et chorégraphe français actif en Russie ;
 Dominique Lefèbvre (1810-1865), un missionnaire français ;
 Dominique Lefebvre (1956-), un homme politique français ;
 Dominique Lefebvre (1961-), un exploitant agricole et président de Crédit agricole SA ;
 Dominique Lefebvre (1961-), un footballeur puis entraîneur français.

Voir aussi 
 Dominique Lefèvre-Desforges (1737-1769), un peintre français